Metamora puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Metamora (Illinois)
 Metamora (Indiana)
 Metamora (Míchigan)
 Metamora (Ohio)